Веттори () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Веттори, Марвин (род. 1993) — итальянский боец ММА.
 Веттори, Пьетро (1499—1585) — итальянский гуманист и философ.
 Веттори, Франческо (1693—1770) — итальянский антикварий.
 Веттори, Франческо (1474—1539) — флорентийский государственный деятель, друг Макиавелли.
 Веттори, Эрнст (род. 1964) — австрийский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион (1992).